Ульрих Томсен (; род. , Фюн, Дания) — датский и американский актёр.

Биография 
Актёрскую карьеру начал в 30 лет. В 1993 году окончил Государственную театральную школу Дании (Statens Teaterskole), после этого непродолжительное время играл в различных театрах. В 1994 году получил первую роль в кино, в фильме «Ночное дежурство». Крупным успехом в карьере Томсена стала главная роль в фильме «Торжество» (1998), роль Давыдова в девятнадцатом фильме официальной «Бондианы» «И целого мира мало» (1999), а также роль в фильме Яноша Саса «Опиум: Дневник сумасшедшей» (2007), где актёр сыграл наркозависимого врача в клинике для душевнобольных, у которого произошёл трагический роман с пациенткой. Также он сыграл роль Горлакона в фильме «Центурион» (2010) и роль доктора Сандера Хэлворсона в «Нечто» (2011).

Избранная фильмография 
  — «Ночное дежурство»
  — «Торжество»
  — «Вечер выборов»
  — «И целого мира мало»
  — «Мерцающие огни»
  — «Вес воды» / The Weight of Water
  — «Макс»
  — «Убей меня нежно»
  — «Наследство»
  — «Братья»
  — «Царство небесное»
  — «Королева-девственница»
  — «Адамовы яблоки»
  — «Аллегро»
  — «Хитмэн»
  — «Опиум: Дневник сумасшедшей»
  — «Интернэшнл»
  — «Ничего личного»
  — «Тишина»
  — «Центурион»
  — «Месть»
  — «Время ведьм»
  — «Нечто»
  — «Банши»
  — «»
  — «Второй шанс»
  — «Мордекай»
  — «Любовь между строк»
  — «Новый Папа»
 2021 — «Край / Trom»
  — «Сияющие»

Ссылки